Інтеркаляція:

 Інтеркаляція (хімія) — зворотнє включення молекули або групи між іншими молекулами або групами.
  — вставка високосної секунди, доби, тижня, місяця в різних системах обліку часу, календарях.